

Toponyme 
 Roosbeek, section de la commune belge de Boutersem, dans le Brabant flamand
 Roosbeek, nom néerlandais de Rebecq-Rognon, section de la commune francophone belge de Rebecq, dans le Brabant wallon

Homonymie de localités